Archimede Morleo (1983-), joueur italien de football ;
 Luigi Morleo (1970-), percussionniste et compositeur italien ;
 Mattia Morleo (2000-), compositeur et musicien italien.